Una valle è una zona depressa di paesaggio terrestre che si estende tra due pendici montuose generalmente si trova intorno a un fiume.

La parola può anche indicare:

Geografia 
Colombia
Valle del Cauca – dipartimento della Colombia che si affaccia sull'oceano Pacifico

Croazia
 Valle – comune della Croazia nell'Isola Lunga
 Valle – frazione del comune di Comeno
 Valle d'Istria (Bale) – comune nella Regione Istriana

Italia
Valle – frazione di Castelgomberto in provincia di Vicenza
Valle – frazione di Mercato San Severino in provincia di Salerno
Valle – frazione di Morbegno in provincia di Sondrio
Valle – frazione di Saviore dell'Adamello in provincia di Brescia
Valle – frazione di Reana del Rojale in provincia di Udine
Valle – frazione di Sorbolo Mezzani in provincia di Parma
Vallecupola – frazione  di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti
Valle Guidino – frazione  di Besana in Brianza in provincia di Monza

Valle Agricola – comune nella provincia di Caserta
Valle Aurina – comune nella provincia di Bolzano
Valle Castellana – comune nella provincia di Teramo
Valle dell'Angelo – comune nella provincia di Salerno
Valle di Cadore – comune nella provincia di Belluno
Valle di Casies – comune nella provincia di Bolzano
Valle di Maddaloni – comune nella provincia di Caserta
Valle Lomellina – comune nella provincia di Pavia
Valle Mosso – comune nella provincia di Biella
Valle Salimbene – comune nella provincia di Pavia
Valle San Nicolao – comune nella provincia di Biella

Lettonia
 Valle – paese della Lettonia

Norvegia
Valle – comune nella contea di Agder

Stati Uniti d'America
Valle – unincorporated community nella contea di Coconino, Arizona (Stati Uniti)

Persone 
Anna Valle (1975) – attrice italiana
Gino Valle (1923-2003) – architetto italiano
Giuseppe Valle (1886-1975) – generale italiano
Lucio Valle (1936-2022) – politico italiano
Provino Valle (1887-1955) – architetto italiano

Altro 
Dale o Valle – luogo di Arda, l'universo immaginario ideato da J. R. R. Tolkien
Valle – 'ndrina della 'Ndrangheta

Pagine correlate 
 Della Valle
 Vallé

Altri progetti